IAAF Race Walking Challenge — легкоатлетические соревнования по спортивной ходьбе, организованные Международной Ассоциацией Атлетических Федераций  (IAAF). Победитель определяется по общем количеству очков, набранных в трех встречах за сезон.

Результаты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт

Соревнования IAAF
IAAF Race Walking Challenge
Мероприятия, регулярно проводимые с 2003 года